Родина, Родина, Родина () — национальный гимн Египта. Утверждён в 1979 году. Композитор — Сайед Дарвиш (1892—1923), автор слов — Мухаммад Юнус Аль Кади (1888—1969). Состоит из трёх куплетов, хотя обычно исполняется только первый.

Текст

История 
Слова были написаны Мухаммадом Юнусом Аль Кади, музыка Сайедом Дарвиши. Последний имел тесные связи с лидерами национального движения за независимость Египта, в том числе с Мустафой Камилем. Фактически, припев национального гимна Египта взят из одной из наиболее знаменитых речей Камиля.
Национальный гимн Египта был создан в 1869 году как гимн в честь монарха и использовался как минимум до свержения монархии в 1952 году. В 1958 году он являлся частью гимна Объединённой Арабской Республики.

В 1979 году заменил в качестве национального гимна песню «Валла Заман Я Селахи», которая была написана для Умм Кульсум в 1956 году и была национальным гимном Египта с 1960 по 1979 годы.

Примечания

Ссылки 
 Инструментальная версия гимна «Bilady, Bilady, Bilady» в формате RealAudio
 Гимн Египта в формате MP3

Египет
Государственные символы Египта
Песни на арабском языке